Lars-Åke Sivertsson, švedski hokejist, * 8. maj 1941, Mora, Švedska, † 6. februar 2014, Gävle, Švedska.

Sivertsson je v švedski ligi igral svojo prvo sezono za klub Östers IF, nato pa enajst zaporednih sezon za Brynäs IF, s katerim je osvojil šest naslovov švedskega državnega prvaka, v sezonah 1963/64, 1965/66, 1966/67, 1967/68, 1969/70 in 1970/71. V sezoni 1964/65 je bil najboljši strelec švedske lige.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na svetovnem prvenstvu 1965, kjer je bil dobitnik srebrne medalje.

Statistika kariere

|-
| Östers IF
| Švedska 2. liga
| 59/60
|
|
| 18
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 60/61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 61/62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 62/63
|
| 20
| 22
| 4
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 63/64
|
| 21
| 16
| 3
| 19
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 64/65
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 65
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 65/66
|
| 19
|
|
|
|
|
|
| 7
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 66/67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 67/68
|
| 21
| 15
| 3
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 68/69
|
| 20
| 22
| 5
| 27
|
| 4
|
| 6
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 69/70
|
| 26
| 14
| 9
| 23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 70/71
|
| 26
| 14
| 9
| 23
| -5
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 186
| bgcolor="#7FFF00" | 122
| bgcolor="#7FFF00" | 34
| bgcolor="#7FFF00" | 156
| bgcolor="#7FFF00" | -5
| bgcolor="#7FFF00" | 20
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 13
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 0
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski napadalci
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Östers IF
Hokejisti Brynäs IF